Charles J. Hite – imprenditore e produttore cinematografico statunitense
 Bob Hite – cantante e musicista statunitense
 Kenneth Hite – autore di giochi statunitense
 Robert Hite – ex cestista statunitense
 Shere Hite – sessuologa, scrittrice e storica tedesca